Union de la jeunesse communiste ou Union des jeunesses communistes peuvent désigner :
 Espagnol : Union des jeunesses communistes d'Espagne ;
 France : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes ;
 URSS : Komsomol ;
 Tchéquie : Union de la jeunesse communiste.

Voir aussi